Ааль Рашид () — династия амиров Джебель-Шаммара, правившая в 1834—1921 годах.

Происхождение и история династии 
Род Ааль Рашид происходит из арабского племени Шаммар, входящего в племенную федерацию Бану Тайй' (Бану Тайи), переселившуюся на территорию Неджда во II веке до н. э. Впервые Аль Рашиды заявили свои претензии на власть в Джебель-Шаммаре после разгрома египтянами Первого Саудовского государства в 1818 году. Потерпев поражение от правившего здесь рода аль-Али, братья Абдаллах и Убайд ибн Али Аль Рашид бежали в Эр-Рияд. Вступив в союз с правившими в Хиджазе египтянами, Абдаллаху и Убайду в 1834 году удалось захватить столицу Джебель-Шаммара г. Хаиль, а через год убить законного амира Салиха ибн Абд аль-Мухсина аль-Али. Придя к власти, Аль Рашиды незамедлительно признали себя вассалами саудитского амира Фейсала ибн Турки. 

Это вызвало недовольство противников Саудитов и в результате вторжения египтян в Неджд в 1837 г. они захватили Хаиль и отстранили амира Абдаллаха ибн Али от власти. Амиром был поставлен Иса бин Убайдаллах аль-Али, который в течение нескольких месяцев своего правления сумел вызвать такое недовольство своих подданных, что был изгнан ими. На престол вернулся Абдаллах Аль Рашид, который приютил у себя свергнутого египтянами амира Фейсала ибн Турки аль-Сауда. После возвращения Фейсала к власти в Эр-Рияде Абдаллах Аль Рашид принес ему вассальную присягу. Однако вассалитет Аль Рашидов Джебель-Шаммара был во многом номинальным — они были скорее союзниками Саудитов, чем вассалами. Союз двух семейств укреплялся династическими браками (старший сын Фейсала женился на дочери Абдаллаха, а старший сын Абдаллаха взял в жены дочь Фейсала). 

Амиру Абдаллаху I ибн Али в 1847 году наследовал его старший сын Талал (1847—1868), что стало нарушением арабской традиции наследования от брата к брату (брат Абдаллаха Убайд ибн Али был ещё жив). Амир Талал сохранял видимость вассалитета по отношению к Саудитам и регулярно направлял им дань. В отличие от них, Талал отличался религиозной терпимостью, облагая иноверцев большими налогами. Талал достроил замок Барзан, большую мечеть, торговый квартал, а также окружил Хаиль семиметровой стеной и вырыл множество общественных колодцев. В марте 1868 года у 45-летнего амира Талала произошел внезапный психологический срыв, приведший к самоубийству. Подданным было объявлено, что амир случайно выстрелил в себя, рассматривая новый пистолет.

Расцвет династии при амире Мухаммаде I 
Неожиданное самоубийство Талала ибн Абдаллаха повлекло за собой первый период междоусобиц внутри клана Ааль Рашид. Наследовавший Талалу его брат Митаб I десять месяцев спустя был застрелен сыном Талала Бандаром прямо посреди заседания меджлиса во дворце Барзан (причём, по слухам, Бандар стрелял серебряной пулей). Сам Бандар через три года правления был убит своим дядей Мухаммадом ибн Абдаллахом. Опасаясь кровной мести, Мухаммад убил также четверых из пяти братьев Бандара, оставив в живых только малолетнего Наифа. Однако, несмотря на столь драматический приход к власти, амир Мухаммад I (1872—1897) запомнился тем, что именно его правление стало периодом расцвета Джебель-Шаммара и временем наибольшего могущества клана Ааль Рашид. Мухаммад ибн Абдаллах в период своего правления опирался на личную гвардию, а также египетских и турецких наемников. Его гвардия составляла из около 200 человек, из которых 20 самых надежных составляли его личную охрану. Многие гвардейцы по происхождению были бывшими рабами (абд). Из числа своих гвардейцев Мухаммад I назначал чиновников и военачальников. При Мухаммаде I шаммарцы осуществляли масштабную экспансию на Аравийском полуострове, чему способствовало ослабление раздираемого внутренними усобицами Второго Саудовского государства. 

В 1870-х годах были завоеваны Эль-Аль и селения в Вади Сирхан, затем провинция Эль-Касим. К Аль Рашидам переходили одна саудовская провинция за другой. В октябре 1887 года шаммарские войска вступили в Эр-Рияд, саудовский амир Абдалла ибн Фейсал в целях «обеспечения его безопасности» был отправлен в Хаиль, а шаммарским губернатором Эр-Рияда был поставлен военачальник Мухаммада I Салим ас-Субхан. Осенью 1889 года войска Мухаммада I совершили набег на Хиджаз. В январе 1891 года Мухаммад I повторно завоевал Эр-Рияд, где против него восстал Абд ар-Рахман ибн Фейсал аль-Сауд. После этого Мухаммад Аль Рашид укрепился в качестве бесспорного повелителя Центральной Аравии.

Закат государства Аль Рашидов 
После смерти в 1897 году эмира Мухаммада ибн Абдуллаха начался закат государства Рашидидов. Ему наследовал племянник Абд аль-Азиз ибн Митаб Аль Рашид (1897—1906), который был мужественным воином, но плохим политиком. За десять лет своего правления он растерял большую часть наследства, полученного от его дяди. 
 
В 1902 году саудитский принц Абдул-Азиз Аль Сауд занял Эр-Рияд и восстановил ваххабитское государство. Абд аль-Азиз Аль Рашид был занят войной с Кувейтом и не сразу оценил серьезность своего поражения. Между Саудидами и Рашидидами началась длительная борьба за господство в Аравии. В 1904 году Саудиды совершили поход в глубь области Касима, захватили города Анайза и Бурайда. Абд аль-Азиз Аль Рашид обратился за помощью к приграничным турецким властям. Однако помощь не изменила ход войны. Летом 1904 года Саудиды нанесли поражение силам Рашидидов в битвах под Эль-Букайрией и Шунаной. В апреле 1906 года эмир Абд аль-Азиз Аль Рашид потерпел полное поражение в Касиме и погиб в сражении. Новым эмиром стал его старший сын Митаб II ибн Абд ал-Азиз, который заключил мир с Саудидами, признав все их захваты южнее Касима.

В декабре 1906 года эмир Митаб II и три его брата были убиты представителем боковой ветви Рашидидов Султаном ибн Хамудом (1906—1908). В январе 1908 года Султан был свергнут своим братом Саудом I и задушен в тюрьме. В том же году влиятельный клан ал-Субхан возвел на престол малолетнего брата убитого Митаба II — Сауда II (1908—1920). Он считался эмиром до 1920 года, хотя реальная власть принадлежала клану Субхан.

В марте 1920 года эмир Сауд ибн Абд аль-Азиз Аль Рашид был убит своим троюродным племянником Абдаллахом, которого, в свою очередь, застрелил один из слуг Сауда. В результате престол перешел к племяннику Сауда II Абдаллаху II. В апреле 1921 года возобновилась война с Саудидами. Шаммарские племена потерпели поражение, саудовские ваххабиты подступили к Хаилю и осадили столицу эмирата. Даже в этот критический момент распри среди Рашидидов не прекращались. Хаильская знать изгнала эмира Абдаллаха и провозгласила эмиром его двоюродного дядю Мухаммада ибн Талала. Он заключил мир с Саудидами. Но уже в августе 1921 года Хаиль был вторично осажден ваххабитами. Шаммарцам неоткуда было ждать помощи и через два месяца их положение сделалось безнадежным. Последний эмир Мухаммад ибн Талял сдался Саудидам и до самой своей смерти в 1954 году жил в качестве почетного пленника в Эр-Рияде. Территория Джебель-Шаммара вошла в состав Саудовского государства.

Генеалогическое древо династии

Примечания

Литература 
 
 Даути, Чарльз (1888): Travels in Arabia Deserta.
 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский восток XV—XX вв. , «Вече», 2004 ISBN 5-9533-0384-X, С. 64—66.

Ссылки 
 Все монархи мира: Джебель-Шаммар